Активные операции банка — это укрупнение собственных и клиентских средств. К активным операциям банка относят следующие: услуги по кассе, расчетные операции с клиентами, ссудные операции, агентские (брокерские, трастовые, выдача поручительств и гарантий, консалтинговые, маркетинговые исследования, финансирование капиталовложений клиентов), межбанковские услуги на межбанковском рынке, валютные операции и др.

Активные операции, которые банк может совершать для своих клиентов:
 Операции с наличностью;
 Учетно-ссудные операции;
 Агентские услуги банка;
 Межбанковский рынок и межбанковские операции;
 Валютные операции;
 Фондовые операции;
 Банковские консалтинговые операции;
 Банковские операции по обслуживанию населения.

Примечания 

Банковское дело